Но́виковка — село в Асиновском районе Томской области. Является административным центром Новиковского сельского поселения. Население на 1 января 2015—407 чел.

География 
Новиковка расположена на юго-западе Асиновского района, возле границы с Зырянским и Томским районами.

История 
Основано в 1891 г. В 1926 году состояло из 122 хозяйства, основное население — белоруссы. В административном отношении являлось центром Новиковского сельсовета Ново-Кусковского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
По состоянию на 1 января 2010 г., в Новиковке числилось 183 двора, 235 голов скота (коровы, свиньи, овцы, козы, лошади).

В селе работают школа, отделение электросвязи, учреждение общей врачебной практики, СХПК «Удача» (растениеводство), ООО «Аграрная Группа Молоко», МУП «Новиковское ЖКХ», ветеринарный участок, магазины и др. организации, 3 индивидуальных предпринимателя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Новиковское сельское поселение

Населённые пункты Асиновского района